Anton Aleksejevitj Voltjenkov, ryska: Антон Алексеевич Волченков, född 25 februari 1982 i Moskva, är en rysk professionell ishockeyspelare som spelar för det amerikanska ishockeylaget Nashville Predators.

Som 19-åring var Voltjenkov lagkapten i det ryska lag som vann JVM 2001 efter seger mot Kanada i finalen. Året efter debuterade han i NHL med Ottawa Senators, och har sedan dess varit ordinarie i lagets backuppställning. Voltjenkov, som är 185 cm lång och väger 107 kg, har gjort sig känd för att ofta blockera skott och dela ut stenhårda tacklingar. Han är främst en defensiv back och gör få poäng. 

Säsongen 2006–07 spelade Voltjenkov tillsammans med Chris Phillips och de bildade ett av NHL:s bästa defensiva backpar.  

1 juli 2010 skrev Voltjenkov på ett sex års långt kontrakt värt $ 25,5 miljoner med New Jersey Devils.

Voltjenkov spelade i Rysslands landslag under OS i Turin 2006 och i Vancouver 2010.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 
 Anton Volchenkov - nhl.com

Födda 1982
Levande personer
Män
Ryska ishockeyspelare
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Krylja Sovetov
Spelare i Binghamton Senators
Spelare i Nashville Predators
Idrottare från Moskva
Världsmästare i ishockey
Spelare valda i NHL Entry Draft 2000
Spelare valda av Ottawa Senators i NHL Entry Draft